Секунда — одиниця вимірювання часу в системі SI.
 Секунда — музичний інтервал
 Кутова секунда — позасистемна одиниця вимірювання кутів і дуг.

 Персоналії
 Секунда Тадей — інженер-механік.
 Секунда Шолом

Посилання